Port Blandford est une municipalité située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, dans l'est de Terre-Neuve.

Histoire

Économie

Géographie

Climat

Démographie

Notes et références 

Ville à Terre-Neuve-et-Labrador